Sikandra kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sikandra (ort i Indien, Kanpur Dehat), Uttar Pradesh, 
 Sikandra (ort i Indien, Allahabad), Uttar Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar